Gattaiola, frazione del comune di Lucca
Gattaiola, apertura praticata nelle porte o nei muri per permettere ai gatti l'ingresso e l'uscita da un'abitazione
Gattaiola, apertura perimetrale che permette l'aerazione di un vespaio